Тенис мастерс куп  (или Завршни турнир сезоне) је турнир који се одржава на крају сваке сезоне, а где учествује осам најбољих тенисера у синглу и осам најбољих дублова. Тенисери су подељени у две групе где игра свако са сваким, а четири најбоља играча/пара (по два из сваке групе) иду у полуфинале где почиње нокаут фаза. 
 
До сада, градови-домаћини су били Токио (1970), Париз (1971), Барселона (1972), Бостон (1973), Мелбурн (1974), Стокхолм (1975), Њујорк (1976—1989), Франкфурт (1990—1995), Хановер (1996—1999), Лисабон (2000), Сиднеј (2001), Шангај (2002), Хјустон (2003—2004) и поново Шангај од 2005. до 2008. године. У Лондону се турнир одржавао од 2009. до 2020. године. У априлу 2019. одлучено је да град домаћин од 2021. буде Торино, са којим је потписан петогодишњи уговор. 

У игри парова, такмичења су одржана у Токију (1970), Стокхолму (1975), Хјустону (1976), Њујорку (1977—1985), Лондону (1986—1989), Гоулд Коусту (1990), Јоханезбургу (1991—1993), Џакарти (1994), Ајндховену (1995), Хартфорду (1996—1999), Бангалору (2000—2001), Хјустону (2003—2004) и Шангају (2005—2008), Лондону (2009—2020) и Торину (од 2021).

Роџер Федерер и Новак Ђоковић деле рекорд са највише освојених титула у појединачној конкуренцији (шест), а Ђоковић је једини освојио четири узастопне титуле.

Освајач титуле у 2022. години је Новак Ђоковић.

Досадашњи називи турнира 
 Мастерс () (1970—1989)
 АТП Тур светски шампионат () (1990—1998)
 Тенис мастерс куп () (1999—2008)
 Финале АТП светске турнеје () (2009—2016)
 АТП финале () (2017—)

Протекла финала

Појединачно

Парови

Поени и новчана награда (2022) 

1 Новчана награда за парове се дели на два члана тима.

Рекордери по броју титула

Види још 
 ВТА првенство

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација 
 Профил турнира на сајту АТП 

Тенис мастерс куп